Bond Nederlandse Stedenbouwkundigen
Broederschap der Notariële Studenten